A Cameo jelentései:
 Cameo, egy amerikai R&B-együttes
 Cameo, Dusty Springfield 1973-as lemeze
 Cameoszerep filmekben, tévésorozatokban